Conatus – concetto filosofico di Baruch Spinoza
Conatus – album di Zola Jesus